Philips Spark — мобільний телефон компанії Philips, який був представлений 1997 року. Перевага моделі — автономність, можливість працювати довгий час без підзарядки. Згодом компанія бере курс на виробництво мобільних телефонів з ємною батареєю і тривалим часом роботи. Внаслідок чого з'явилася нова лінійка телефонів з енергоощадною технологією Xenium.

Опис моделі 
Розміри: 139x56x18 мм. Вага: 169 г. Корпус класичний, антена зовнішня. Комунікаційні можливості: дзвінки та SMS.

Загальні характеристики: Philips Spark 

Стандарт зв'язку: GSM 900. Тип акумулятора: Ni-Mh 600 mAh. Конструкція корпусу: моноблок.

Характеристики дисплея 

Підсвічування, число рядків: 7.

Додатково 

Годинник, будильник, калькулятор, ігри.

Посилання 
 Офіційний сайт Philips в Україні 
 Сучасні мобільні телефони та смартфони Philips 
 Мобільні телефони Philips на facebook.com
 Мобільні телефони Philips на vk.com 

Philips